Voici la liste des planètes mineures numérotées de 330001 à 331000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 330001 à 331000

330001-330100

330101-330200

330201-330300

330301-330400

330401-330500

330501-330600

330601-330700

330701-330800

330801-330900

330901-331000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000